Le psaume 133 peut désigner :
 le psaume 133 (132) : psaume 133 selon la numérotation hébraïque, psaume 132 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 134 (133) : psaume 134 selon la numérotation hébraïque, psaume 133 selon la numérotation grecque.